Moline ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Moline (Illinois), Stadt (city) im Rock Island County, Illinois
 Moline (Kansas), Stadt (city) im Elk County, Kansas
 Moline (Michigan), gemeindefreies Gebiet im Allegan County, Michigan
 Moline (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Wood County, Ohio
 Moline (Texas), Geisterstadt im Lampasas County, Texas
 Moline Acres, Stadt (city) im St. Louis County, Missouri
 Moline Township, Ort im Rock Island County, Illinois

Moline oder Moliné ist der Familienname folgender Personen:

 Jesús Moliné Labarta (* 1939), spanischer Geistlicher, Bischof von Chiclayo
 Josep Viader i Moliné (1917–2012), katalanischer Komponist, Dirigent, Instrumentalist und Musikpädagoge
 Pere Vallribera i Moliné (1903–1990), katalanischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge

Moline ist Bestandteil des Namens folgender Unternehmen:

 Moline Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Moline Plow Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Ackerschleppern und Farmgerät 
 Moline Pump Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Minneapolis-Moline, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Ackerschleppern und Farmgerät